Barrytown bezeichnet mehrere Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Barrytown (Alabama), im Choctaw County
 Barrytown (New York), im Dutchess County

in Neuseeland:
 Barrytown (Neuseeland)

Barrytown steht für
 The Barrytown Trilogy, Trilogie des irischen Schriftstellers Roddy Doyle
 Barrytown (Lied) von Steely Dan (1974)

Siehe auch:
 Berryton
 Berrytown
 Barry Town